Движение к социализму может означать:

 Движение к социализму в Аргентине
 Движение к социализму в Боливии
 Движение к социализму в Венесуэле
 Движение к социализму в Мексике
 Движение к социализму в Пуэрто-Рико